La Beta Ethniki 1964-1965 è stata la 6ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Beta Ethniki Erasitechniki 1965-1966

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Beta Ethniki Erasitechniki 1965-1966

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Beta Ethniki Erasitechniki 1965-1966

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off
      Retrocesse in Beta Ethniki Erasitechniki 1965-1966

Girone finale

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Apha Ethniki 1964-1965

Risultati

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1964
Calcio nel 1965